Pasian peut désigner:
 Pasian di Prato, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Karina Pasian, chanteuse et pianiste américaine ;